Il Gruppo II della Zona Americana (Americas Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Americana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2011.

Teste di serie:
 
 
 
 

Altre:
 
 
 
 

Formula: 8 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta, suddiviso in quarti di finale, semifinali e finale. Solo la squadra vincitrice della finale viene promossa al Gruppo I nel 2012. Le 4 squadre sconfitte nei quarti di finale disputano delle semifinali parallele a quelle delle quattro vincitrici, in cui però le due sconfitte sono condannate alla retrocessione al Gruppo III nel 2012.

Tabellone

Primo turno

Perù vs. Antille olandesi

El Salvador vs. Repubblica Dominicana

Porto Rico vs. Paraguay

Venezuela vs. Haiti

Secondo turno

Perù vs. Rep. Dominicana

Paraguay vs. Venezuela

Spareggi salvezza

El Salvador vs. Antille Olandesi

Porto Rico vs. Haiti

Terzo turno

Paraguay vs. Perù

Voci correlate
Coppa Davis 2011 Zona Americana Gruppo I
Coppa Davis 2011 Zona Americana Gruppo III
Coppa Davis 2011 Zona Americana Gruppo IV

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2011